Одночешуйница () — монотипный род травянистых растений семейства . Включает единственный вид — Одночешуйница цилиндрическая ().

Род назван в честь швейцарского геоботаника P. Hainardi.

Синонимы вида 
 
 
 
 
 
 
 
  — Монерма цилиндрическая

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Злаки
Монотипные роды растений
Таксоны растений, названные в честь людей